Кубок России по русским шашкам среди мужчин 2010 года в молниеносной программе прошёл 18 апреля в д/о Колонтаево (Московская область). Кубок завоевал Александр Шварцман. Среди 17 участников — трое завоевывали титул чемпиона мира по 64: Александр Шварцман, Гаврил Колесов, Муродулло Амриллаев, 5 международных гроссмейстров.

Главный судья, международный арбитр Ильенко В. Ф., главный секретарь, арбитр ФМЖД Мельников А. П..

 — Александр Шварцман,

 — Николай Гуляев,

 — Гаврил Колесов

Соревнования по русским шашкам в Колонтаево
События 18 апреля
2010 год в шашках